Place de la Navigation est un nom de lieu :

Place de la Navigation, à Genève ;
 Place de la Navigation, à Lausanne ;
 Place de la Navigation, à Morges.